Une coupe de la Ligue de football est une compétition de football à élimination directe, organisée entre clubs professionnels.
 Coupe de la Ligue d'Algérie de football en Algérie.
 Coupe de la Ligue anglaise de football en Angleterre et Pays de Galles.
 Coupe de la Ligue écossaise de football en Écosse.
 Coupe de la Ligue française de football en France.
 Coupe de la Ligue japonaise de football au Japon.
 Coupe de la Ligue portugaise de football au Portugal.